Улья́новка () — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Примітки 

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню